FERMT3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 667 амінокислот, а молекулярна маса — 75 953.

Задіяний у такому біологічному процесі як клітинна адгезія. 
Локалізований у клітинних контактах, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки